Ровенскослободский сельсовет — административная единица на территории Речицкого района Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Ровенская Слобода.

Состав 
Ровенскослободский сельсовет включает 11 населённых пунктов:
 Андреевка — деревня.
 Безуев — деревня.
 Берёзовка — деревня.
 Грудское — деревня.
 Пасека — деревня.
 Ровенская Слобода — агрогородок.
 Ровное — деревня.
 Романовка — деревня.
 Смагорин — деревня.
 Стражинский — посёлок.
 Храбрый — деревня.

См. также 
 Речицкий район

Ссылки 
 Речицкий райисполком
 

Сельсоветы Речицкого района